Vondellaan (Baarn)
Vondellaan 53 (Baarn)
Vondellaan 55 (Baarn)
Vondellaan (Groningen)
Vondellaan (Hilversum)
Vondellaan (Leiden)
Vondellaan (Utrecht)